Kampungbaru bzw. Kampung Baru bezeichnet:

 einen osttimoresischen Ort im Suco Babulo, siehe Babulo (Uato-Lari)
 einen Ortsteil der osttimoresischen Landeshauptstadt Dili in Comoro, siehe Kampung Baru (Comoro)
 einen osttimoresischen Ort im Suco Tibar, siehe Tibar
 einen osttimoresischen Ort im Suco Ulmera, siehe Ulmera
 ein indonesischer Desa im Subdistrikt Soe (Westtimor), siehe Kampung Baru (Soe)